Pou, túnel vertical excavat o perforat a la terra
 Pou artesià, tipus de pou del qual el fluid emergeix espontàniament
 Pou de glaç o pou de neu, construcció feta foradant el terra en les muntanyes on neva durant l'hivern
 Pou mort, unitat de tractament primari de les aigües negres 
 Pou petrolífer, perforació del sòl amb l'objectiu de trobar i extreure fluid combustible 
 Pou quàntic, pou de potencial que confina, en dues dimensions, partícules que originalment tenien llibertat per moure's en tres, forçant-les a ocupar una zona plana 
 Cràter pou, depressió formada per l'enfonsament de la superfície de la terra que estava sobre una cambra buida, més que no pas per una erupció volcànica o una erupció de lava de tipus hawaià
 Toponímia:
 Barranc del Pou, diversos indrets
 Barranc de Sant Pou, barranc del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Can Pou, diversos indrets
 Carena del Pou, serra al municipi de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
 Casa Pou, edifici protegit com a bé cultural d'interès local del municipi de Palafrugell (Baix Empordà)
 Casa Pou (Figueres), monument del municipi de Figueres (Alt Empordà) 
 El Pou (les Masies de Voltregà), entitat de població
 El Pou (Sant Martí de Canals), camp de conreu de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Lo Pou (Erinyà), camp de conreu del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Lo Pou (Pessonada), partida rural del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Puig d'en Pou, muntanya al municipi de Pals a la comarca del Baix Empordà
 Racó del Pou, paratge del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Roc del Pou, muntanya entre els municipis de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) i de Ceret (Vallespir) 
 Serra del Pou, serra a cavall dels municipis de l'Albiol (Baix Camp) i de Mont-ral (Alt Camp) 
 Serrat del Pou, serra del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Son Pou, possessió de Santa Maria del Camí, a Mallorca
 Torrent del Pou (Cardener), afluent del Torrent dels Plans que transcorre íntegrament per la Vall de Lord
 Tossal del Pou, muntanya al municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 Biografies:
 Antoni Pou Reus (Palma, 1881-1934), advocat i polític 
 Bartomeu Pou i Puigserver (Algaida, 1727-1802), filòsof 
 Ferran Pou i Moreno (Palma, 1876-1949), advocat i polític
 Gisela Pou Valls (Castellar del Vallès, 1959), escriptora catalana 
 Jaume Pou i Berard (Mallorca /Niça, 1495 /1497 – Roma, 1563), bisbe i cardenal 
 Jeroni Pou Magraner (Palma, 1854 - 1922), advocat i polític republicà 
 Jordi Vicenç Pou i Jové (Lleida, 1968), fotògraf lleidatà
 Joaquim Pou i Mas (Sant Pol de Mar, 1891 - 1966), sindicalista rabassaire, polític socialista i catalanista 
 Joan Maria Pou, periodista esportiu català
 Josep Maria Pou i Serra (Mollet del Vallès, 1944), director i actor català 
 Luis Alberto Lacalle Pou (Montevideo, 1973), polìtic uruguaià, President de la República (2020 - )
 María Julia Pou Brito del Pino (Montevideo, 1947), primera dama de l'Uruguai
 Miquel Pou Vicens (Ciutat de Mallorca, 1965), realitzador de documentals, escriptor i polític
 Peter Pou (1992, Santo Domingo, República Dominicana), cantant afroamericà de música dance nacionalitzat a Espanya